Андре́й Га́нин: 
 Ганин, Андрей Александрович (род. 1983) — российский гребец-каноист, тренер по фитнесу.
 Ганин, Андрей Владиславович (род. 1981) — российский историк и педагог, исследователь военно-политической истории России.